Plaats in Indonesië
 Tawangrejo (Bayat), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Tawangrejo (Jatipurno), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Tawangrejo (Kunduran), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Tawangrejo (Tunjungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Tawangrejo (Winong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Tawangrejo (Takeran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Tawangrejo (Turi), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Tawangrejo (Wonodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java